Аль-Хатиб:

 Аль-Хатиб, Бахидж (1895—1981) — сирийский политический деятель.
 Аль-Хатиб аль-Багдади (1002—1072) — средневековый мусульманский учёный-историк, хафиз.
 Аль-Катиб, Ваад (род. 1991) — сирийская журналистка и режиссёр.